Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Country- und Popsängerin Taylor Swift. Den Quellenangaben und Schallplattenauszeichnungen zufolge hat sie bisher mehr als 284,4 Millionen Tonträger verkauft, womit sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten gehört. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder. Allein in ihrem Heimatland erhielt die Sängerin Auszeichnungen für mehr als 205,4 Millionen verkaufte Tonträger. Ihre erfolgreichste Veröffentlichung laut Schallplattenauszeichnungen ist die Single Shake It Off mit über 15,2 Millionen zertifizierten Verkäufen. In Deutschland konnte sie bisher mehr als drei Millionen Tonträger vertreiben.

Auszeichnungen

Auszeichnungen nach Alben

Taylor Swift

Fearless

Speak Now

Red

1989

Reputation

Lover

Folklore

Evermore

Fearless (Taylor’s Version)

Red (Taylor’s Version)

Midnights

Auszeichnungen nach EPs

The Taylor Swift Holiday Collection

Beautiful Eyes

Auszeichnungen nach Singles

Tim McGraw

Teardrops on My Guitar

Our Song

Picture to Burn

Should’ve Said No

Change

Love Story

White Horse

You Belong with Me

Fifteen

Two is Better Than One

Fearless

Today Was a Fairytale

Mine

Back to December

Half of My Heart

The Story of Us

Mean

Sparks Fly

Ours

Safe & Sound

Eyes Open

Both of Us

We Are Never Ever Getting Back Together

Ronan

Begin Again

I Knew You Were Trouble

22

Highway Don’t Care

Everything Has Changed

Red

Shake It Off

Blank Space

Style

Bad Blood

Wildest Dreams

Out of the Woods

New Romantics

I Don’t Wanna Live Forever

Look What You Made Me Do

…Ready for It?

End Game

Gorgeous

Call It What You Want

Delicate

Babe

Getaway Car

Me!

You Need to Calm Down

Lover

Christmas Tree Farm

The Archer

The Man

Cardigan

Exile

Betty

The 1

Willow

Wildest Dreams (Taylor’s Version)

All Too Well (Taylor’s Version)

The Joker and the Queen

Love Story (Taylor’s Version)

Anti-Hero

Auszeichnungen nach Liedern

All Too Well

All You Had to Do Was Stay

August

Bejeweled

Better Than Revenge

Breathe

Champagne Problems

Crazier

Cruel Summer

Don’t Blame Me

Enchanted

Forever & Always

Haunted

Hey Stephen

How You Get The Girl

I Did Something Bad

I Forgot That You Existed

I Know Places

Invisible

Jump Then Fall

Karma

Labyrinth

Lavender Haze

London Boy

Maroon

Mastermind

Midnight Rain

Mirrorball

My Tears Ricochet

Never Grow Up

Paper Rings

Question…?

Snow on the Beach

Speak Now

State of Grace

Sweet Nothing

The Best Day

The Last Great American Dynasty

The Last Time

The Way I Loved You

This Is Me Trying

This Love

Vigilante Shit

Welcome to New York

You’re on Your Own, Kid

Auszeichnungen nach Videoalben

Journey to Fearless

Speak Now World Tour Live

Auszeichnungen nach Musikstreamings

We Are Never Ever Getting Back Together

22

Shake It Off

Me!

Auszeichnungen nach Autorenbeteiligungen

This Is What You Came For (Calvin Harris)

Deja Vu (Olivia Rodrigo)

Statistik und Quellen

Einzelnachweise 

Swift, Taylor
Auszeichnungen fur Musikverkaufe